es el personaje principal del anime y manga Corrector Yui.

Aunque es sólo una estudiante de 14 años, demuestra un gran crecimiento durante el transcurso de la serie, después de asumir su identidad secreta en Internet como Corrector Yui.

Descripción 

Generalmente es una chica alegre e inocente, con un aura positiva, leal y simpática que logra animar al resto de sus amigos, quienes son su motivación para convertirse en la heroína del ciber espacio, Corrector Yui. Aunque es muy torpe interactuando con las computadoras en el mundo real, en la red Yui es muy poderosa, capaz de hacerles un gran daño en batalla con gran facilidad a los aliados de Grosser. Su punto de vista optimista y su habilidad para animar a los demás, aún en los peores momentos es una de sus mayores virtudes, lo que la hace muy sociable con las demás personas y el resto de los programas correctores. Además posee una personalidad empática, que la ayuda a comprender la naturaleza de ahí y los programas que encuentra en la red. También posee una buena voz para cantar. Ella aspira a convertirse en una mangaka o una actriz de doblaje.

Amigos

Haruna Kisaragi 
La mejor amiga de Yui. Ella es hermosa, dulce, calmada y bondadosa. Su inteligencia y habilidad innata para la computación la hacen una perfecta candidata para Corrector. En realidad, se supondría que ella fuera Corrector Haruna, no obstante I.R. la confundió con Yui, gracias a la intervención de Grosser.

I.R. 
El primer software Corrector que Yui conoce. I.R. siempre insiste acerca de la labor de Yui como Corrector, a veces logrando irritarla. Tiene la apariencia de un robo-mapache amarillo y negro.

Reiko y Akiko 
Las mejores amigas de Yui. Ellas desconocen las identidades de Yui y Haruna como Correctores, pero en ocasiones se encuentran en medio de situaciones en que se requiere la intervención de ellas y el resto de los Correctores.

Intereses amorosos

Shun Toho 
El vecino y amor platónico de Yui. Es habilidoso con las computadoras y tiene muchos conocimientos sobre la red Com, lo que a veces ayuda a Yui (ocasionalmente de forma indirecta) en su labor como Corrector. Al final de la primera temporada, es secuestrado por Grosser, y obligado a pelear contra Yui y los demás Correctores.

En la segunda temporada, Shun viaja a Estados Unidos, lo que deja el corazón de Yui muy desilusionado. Su casa es ocupada por su prima Ai Shinozaki (Corrector Ai).
Aunque Yui al final de la 1 temporada parece tener interés en Ayato, no se a confirmado su relación.

Kosuke 
En la segunda temporada, Yui conoce a un chico en el sitio de deportes, con el cual se encuentra cada tarde en la red para jugar tenis y algunos otros deportes. Él era un jugador de fútbol muy habilidoso, no obstante, tras haber sufrido de un accidente, pierde la confianza en sí mismo y teme que, tras su rehabilitación en el hospital donde se encuentra, no pueda volver a jugar como antes.

El enamoramiento de Yui por este chico sólo dura un capítulo, pues después descubre que este está enamorado de una de las enfermeras que lo atienden.

Synchro/Lobo Guerrero 
Synchro es el enamorado extático de Yui. El único de los 8 correctores que aprecia las cualidades de Yui más allá de la amistad. A principios de la primera temporada, como Lobo Guerrero, demuestra sentimientos de admiración y respeto hacia Yui. Y al final de la primera temporada, se devela su interés por trabajar al lado de Yui, la protege y sale en defensa de ella delante del Dr. Inukai. 

Durante la mayor parte de la segunda temporada trabaja al lado de Yui, y desea cambiar su imagen de lobo únicamente por Yui. Al final de la segunda temporada, su transformación a su forma original provoca una reacción sentimental en Yui que la hace sonrojarse, por lo que se sospecha que ambos guardan un afecto especial.
La finalización de la serie dejó la duda de sí ambos llegaron a tener una relación especial en la RedCom.

Doblaje 
En japonés su voz la hace Makiko Ohmoto, mientras que en el doblaje para Hispanoamérica es María Fernanda Morales quien la dobla.

Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga